Seewiesen est le nom de différents lieux :
 Seewiesen, Bavière, où fut fondé l'Institut Max Planck d'ornithologie,
 Seewiesen, village du land de Styrie, district de la municipalité de Turnau, Autriche,
 Seewiesen, fleuve de la vallée de l'Elbe situé entre les villes de Dresde et Radebeul,
 Seewiesen, réserve naturelle dans le district administratif Ludwigslust-Parchim,
 Seewiesen, singularité naturelle à Bad Bodenteich, Basse-Saxe,